Sonnleithen ist der Name folgender Orte:

 Sonnleithen (Gemeinde Texingtal), eine Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Sonnleithen (Gemeinde Attnang-Puchheim), eine Katastralgemeinde in Oberösterreich

Siehe auch:
 Sonnenleiten
 Sonnleitn
 Sonnleiten